Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1945 года.

Аргентина

Бразилия

Чили

Уругвай

Колумбия

Боливия

Эквадор 

1945